Курга́н Бессме́ртия — мемориальный комплекс павшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, ставший одним из символов города Брянска. Расположен в Советском районе города, в Центральном парке культуры и отдыха «Соловьи» (им. 1000-летия Брянска).

Представляет собой искусственную земляную насыпь в виде пятигранного холма общим объёмом свыше 20 тысяч кубических метров и высотой 12 метров, которую венчает 18-метровый бетонный пилон в виде пятиконечной звезды.

Строительство Кургана 
Курган Бессмертия был заложен 7 мая 1967 года. К месту его закладки была доставлена земля с братских могил из городов и сёл Брянщины, из городов-героев СССР, с болгарской Шипки. В торжественной церемонии закладки Кургана приняли участие матери солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, ветераны войны, революции и комсомола, Герои Советского Союза, кавалеры орденов Славы, руководители и участники партизанского движения и подполья, воины Советской Армии и молодёжь города.

Сооружение Кургана было приурочено к 50-летию Октября. В основании Кургана зарыт орудийный ствол с капсулой, в которой содержится обращение к потомкам-брянцам 2017 года (год 100-летия Октябрьской революции):

Основные работы по формированию Кургана проводились в 1967—1968 гг. силами брянских комсомольцев. У основания Кургана ступени широкой лестницы подводят к площадке, на фасаде которой надпись: «Жителям Брянска, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. КУРГАН БЕССМЕРТИЯ сооружён в 1968 году». Далее две небольшие гранитные лестницы ведут на верхнюю площадку кургана, откуда открывается широкий обзор на левобережье Десны.

28 октября 1968 г., в канун 50-летнего юбилея ВЛКСМ, была открыта первая очередь Кургана. К этому времени на вершине было высажено кольцо молодых берёз, в центре которого впоследствии планировалось создание панорамного музея боевой славы, увенчанного обелиском с красной звездой.

К началу 1970-х гг. первоначальный проект Кургана Бессмертия был пересмотрен и учреждён конкурс работ на завершение Кургана. Его итоги подвели в апреле 1975 г.. Из 14 представленных работ жюри выбрало проект группы архитекторов во главе с В. А. Тепляковым, который и был реализован. 

В 1976 году была завершена вторая очередь Кургана. На верхней площадке был установлен пилон в виде пятиконечной звезды, состоящей из отдельных элементов-«лепестков», связанных мозаичным кольцом (автор – художник-монументалист В. П. Кочетков).

Памятник на Кургане Бессмертия был торжественно открыт 17 сентября 1976 года.

Примечания 

Курганы России
Памятники Брянска
Достопримечательности Брянска
Памятники Великой Отечественной войны в России
1976 год в Брянской области
Здания и сооружения, построенные в 1976 году в России